Seconds signifie « secondes » en anglais et peut désigner :
 Seconds, ou L’Opération diabolique, un film de John Frankenheimer sorti en 1966.
 Seconds, une bande dessinée de Bryan Lee O’Malley sorti en 2014.